

Лінійне — село, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Лінійне — селище, Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада